

Сяново — село в Силістринській області, входить до складу общини Тутракан

Сяново — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства